Palazzo Della Rovere – palazzo di Savona 
 Palazzo dei Penitenzieri, anticamente Palazzo Della Rovere – palazzo di Roma
 Palazzo Della Rovere – sede del Museo archeologico del territorio di Suasa di San Lorenzo in Campo
 Palazzo Della Rovere – sede del Museo civico archeologico della città romana di Suasa di Castelleone di Suasa